Shut Up (canção de Black Eyed Peas)
 Shut Up (and Give Me Whatever You Got) — canção da inglesa Amelia Lily
 Shut Up! — canção da banda canadiana Simple Plan

Ver também

Desambiguação